

Уразаєво — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Уразаєво — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Уразаєво — присілок, Нижньосергинський район, Свердловська область

Див. також 
 Новоуразаєво
 Староуразаєво